Marisilva puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lonicera periclymenum; o
 el nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.